Nicolas Danos (1980. szeptember 27. –) francia nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens.

Pályafutása
Az FFF Játékvezető Bizottságának (JB) minősítésével 2009-től a Ligue 1 asszisztense. Küldési gyakorlat szerint rendszeres 4. bírói, illetve alapvonalbírói szolgálatot is végez. Ligue 1 asszisztensi mérkőzéseinek száma 170 (2009. 8. 8.–2015. 8. 16.)

A Francia labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2010-től tartja nyilván asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a franciát beszéli. Több nemzetek közötti válogatott (), valamint Intertotó-kupa, Vásárvárosok kupája, Kupagyőztesek Európa-kupája, UEFA-kupa, Bajnokcsapatok Európa-kupája, Európa-liga és UEFA-bajnokok ligája klubmérkőzést vezetett. Több nemzetek közötti válogatott (Labdarúgó-Európa-bajnokság), valamint Európa-liga és UEFA-bajnokok ligája klubmérkőzésen partbíróként tevékenykedett.

A 2015-ös U21-es labdarúgó-Európa-bajnokságon az UEFA JB Clément Turpin asszisztenseként vette igénybe.

A 2016-os labdarúgó-Európa-bajnokságon az UEFA JB Clément Turpin partbírójaként foglalkoztatta.

A 2016. évi nyári olimpiai játékokon a FIFA JB Clément Turpin állandó asszisztenseként foglalkoztatta..

Források 

Francia labdarúgó-játékvezetők
1980-ban született személyek
Élő személyek